Dschinghis Khan –  niemiecki zespół muzyczny
 Dschinghis Khan – singel zespołu Berryz Kōbō
 Dschinghis Khan – singel zespołu Dschinghis Kha